Agios Dimitrios kan syfta på:

Grekland 

 Ágios Dimítrios (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Ágios Dimítrios (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Ágios Dimítrios Perivléptou, ort, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Dimos Agios Dimitrios, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Agios Dimitrios (kommunhuvudort i Grekland), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Áyios Dhimítrios (ort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 
 Ágios Dimítrios (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Ágios Dimítrios (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón), 
 Ágios Dimítrios (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías),